Музей Пера () — галерея в стамбульском районе Бейоглу (историческое название — Пера). Музей расположен рядом с улицей Истикляль, у площади Таксим. Особое внимание в музее уделяется ориентализму XIX века.

История 
Музей основан «Suna and Inan Kıraç Foundation» в 2005 году в историческом здании отеля Бристоль, построенном в 1893 году. Между 2003 и 2005 годами здание было обновлено архитектором Синаном Генимом, который сохранил фасад, а внутреннее пространство перестроил для музейных нужд.

Кроме постоянной коллекции здесь бывают временные выставки.

Коллекции

Живопись ориентализма 
В музее есть работы европейских и турецких/османских художников, включая работы Османа Хамди-бея и его наиболее известную картину «Дрессировщик черепах».

Коллекция анатолийских мер и весов 
В состав коллекции входит более десяти тысяч предметов от древних времен до современных.

Изразцы и керамика Кютахьи 
В коллекции насчитывается более 800 предметов разных периодов, особенно хорошо представлены XVIII—XX века.

Примечания

Литература 
 Pera Museum (ed.). «Portraits from the Empire». Pera Museum Publications, 2005. 155 p. ISBN 975-9123-02-9
 Pera Museum (ed.). «Young Expansion». Pera Museum Publications, 2005. 163 p. ISBN 975-9123-00-2

Ссылки 
 Pera Museum on the Google Art Project
 Pera Müzesi
 Suna ve İnan Kıraç Vakfı

Музеи Стамбула
Искусство Турции
Появились в 2005 году в Турции